Селети́нское () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана, образует административно-территориальное образование «Село Селетинское» со статусом сельского округа (соответствующий 3-ему уровню административно-территориальной единицы). 

 Код КАТО — 114657100.
 Код КАТО АТЕ — 114657000.

География 
Село расположено возле Селетинского водохранилища, в западной части района, на расстоянии примерно 65 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — города Ерейментау.

Абсолютная высота — 214 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +4,0°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,5°С. Среднемесячная температура января составляет около -15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 380 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август

Ближайшие населённые пункты: село Байконыс — на западе.

История 
С 1974 по 1997 годы село Селетинское являлось административным центром Селетинского района Целиноградской (позднее Акмолинской) области.

В 1989 году село являлось административным центром Селетинского сельсовета (сёла Селетинское, Кийкпай, Таскура) в составе Селетинского района.

В периоде 1991—1998 годов:

 Селетинский сельсовет был преобразован в Селетинский сельский округ в соответствии с реформами административно-территориального устройства Республики Казахстан;
 после упразднения Селетинского района, село вместе с сельским округом и районом было включено в состав Ерейментауского района Акмолинской области.

Решением Акмолинского областного маслихата, акима Акмолинской области от 12 апреля 2001 г. N С-7-11 — сёла Кийкпай, Таскура были переведены в категорию иных поселений и исключены из учётных данных в связи с выездом жителей.

В связи с этим, согласно закону Республики Казахстан касаемо административно-территориального устройства, Селетинский сельский округ был преобразован (упразднён) и переведён в категорию села Селетинское с образованием отдельного административно-территориального образования (сельского акимата) «Село Селетинское» на базе Селетинского сельского округа соответственно.

Население 
В 1989 году население села составляло 3864 человек (из них казахи — 37 %, русские — 33 %).

В 1999 году население села составляло 2081 человек (1100 мужчин и 981 женщина). По данным переписи 2009 года в селе проживало 998 человек (491 мужчина и 507 женщин).

Улицы 

 квартал 25
 ул. Александра Пушкина
 ул. Бейбитшилик
 ул. Богенбая
 ул. Достык
 ул. Женис
 ул. им. Абая Кунанбаева
 ул. им. Алии Молдагуловой
 ул. им. Аль-Фараби
 ул. им. Ахмета Байтурсынова
 ул. им. Кабанбай батыра
 ул. им. Каныш Сатпаева
 ул. им. Сакена Сейфуллина
 ул. им. Ыбырая Алтынсарина
 ул. Кожа Ахмета Яссауи
 ул. Малика Габдуллина
 ул. Тараса Шевченко
 ул. Юрия Гагарина

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района